Dry Tortugas
Banco de Tortugas
Tortugas (Santa Fé)

Desambiguação